Bothwell est un nom britannique, qui peut être en rapport avec :

 un village d'Écosse, Bothwell ;

 un château, le château de Bothwell, localisé dans le village du même nom ;

 une bataille de 1679 en Écosse, la bataille de Bothwell Bridge ;
 une ancienne circonscription fédérale de l'Ontario, Bothwell ;
 une localité de l'Île-du-Prince-Édouard, Bothwell
 une ancienne localité de l'actuelle municipalité Chatham-Kent.